Le nom J. T. Thomas peut faire référence à :
J. T. Thomas, joueur de football américain né en 1951.
J. T. Thomas, joueur de football américain né en 1971.
J. T. Thomas, joueur de football américain né en 1988.

Voir aussi